8-й чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ прошёл с 31 июля по 2 августа 1970 года в Копенгагене (Дания). Было разыграно 16 комплектов наград. Программа чемпионата включала в себя 4 спринта на каноэ и 9 спринтов на байдарках среди мужчин, а также 3 спринта на байдарках среди женщин.

Медалисты

Мужчины

Каноэ

Байдарки

Женщины

Байдарки 

По другим данным в состав западногерманского экипажа, выигравшего бронзовые медали в этой дисциплине, входили Росвита Эссер, Ирене Пепингеге, Ренате Бройер и Хайдерозе Вальбаум.

Командный зачёт

Ссылки 
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 1: flatwater (now sprint): 1936—2007.
 ICF medalists for Olympic and World Championships — Part 2: rest of flatwater (now sprint) and remaining canoeing disciplines: 1936—2007.
 Результаты на сайте Canoeresults.eu

Чемпионаты мира по гребле на байдарках и каноэ
Август 1970 года
Спорт в Дании в 1970 году
Чемпионаты мира в Дании
Международные спортивные соревнования в Копенгагене